Перехват:
 Перехват:
 действие по глаголу перехватывать;
 в разговорной лексике, сужение, суженное место вокруг чего-нибудь.
 Перехват — в баскетболе действия игрока обороны по завладению мячом.
 Перехват — в авиации приближение воздушного судна ПВО (самолета-перехватчика) к воздушному судну-нарушителю с целью его опознания, указания его экипажу на нарушение и последующего выведения нарушителя за пределы запретного района или сопровождения на ближайший аэродром посадки.
 Перехват — технология, позволяющая изменить стандартное поведение тех или иных компонентов информационной системы.
 Радиоперехват — доступ посторонних лиц к каналу радиосвязи с получением ими передаваемых по нему сообщений.
 «Перехват» — телевизионная игра, экстремальное игровое шоу, выходившее в 1997—1998 годах; ведущий — Николай Фоменко.
 
 Перехват реки — естественная для горного рельефа форма захвата одной рекой потока другой реки, которая несёт свои воды по параллельной долине, но расположенной несколько выше.

См. также 
 Перехватчик (значения)